Фридрих Аугуст II (Вајсензе, 18. мај 1797 – Karrösten, 9. август 1854) је био краљ Саксоније. Био је син Maximilian, Crown Prince од Саксоније и Каролине од Парме.

Породично стабло 

Рођени 1797.
Умрли 1854.
Краљеви Саксоније
Династија Ветин